Mortal Kombat peut faire référence à :
 Mortal Kombat, série de jeux vidéo ;
 Mortal Kombat, le premier jeu de la série, sorti sur borne d'arcade le  ;
 Mortal Kombat, film américain fantastique réalisé par Paul W. S. Anderson, sorti le  ;
 Mortal Kombat (dit Mortal Kombat 9),  des trois premiers épisodes, sorti en 2011 ;
 Mortal Kombat, film américano-australien réalisé par Simon McQuoid, sorti en 2021